Het AFC Vrouwenkampioenschap voetbal onder 19 - 2013 is de zevende editie van het  AFC Vrouwenkampioenschap voetbal onder 19. Het toernooi zal plaatsvinden van 11 oktober 2013 tot en met 20 oktober . De top 3 teams kwalificeerden zich voor het  Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 20 - 2014.

Eindronde

Gekwalificeerde teams

Stand

Externe links
AFC U-19 Women's Championship by AFC

Voetbal in 2013